EL término smurfing (pitufeo) puede referirse a

 Pitufeo (banca), como transacción bancaria ilegal.
 Pitufeo (narcotráfico), como acciones ilegales para manufactura de productos de narcotráfico.